Морачёво, Морачево — топоним:

Польша 
 Морачево () — село в Польше, гмина Лубово.
 Морачево () — село в Польше, гмина Рыдзына.

Россия 
 Морачово — село в Жирятинском районе Брянской области.
 Морачево — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.